Открытый чемпионат Брюсселя 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Брюсселе с 14 по 21 мая 2011 года. Турнир являлся одним из последних соревнований соревнованием WTA перед Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает свой 4й титул в сезоне и 16й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай уступает все свои четыре финала на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает свой 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Галина Воскобоева выигрывает свой 3й титул в сезоне и в карьере в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Брюсселя
 WTA Тур 2011
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Май 2011 года
2011